Člunek (zdrobnělina od člun) může znamenat:

 člunek (tkalcovství) – tkalcovský nástroj
 člunek – část květu bobovitých rostlin
 Člunek (okres Jindřichův Hradec) – obec v Jihočeském kraji

Související články
 malát-aspartátový člunek – metabolická dráha